Marko Babić (Osijek, 28 de janeiro de 1981) é um ex-futebolista profissional croata que atuava como defensor

Carreira 
Babić fez sua estréia no time Osijek, onde passou três temporadas. Em 2000, o jovem meio campista foi para o Bayer Leverkusen, onde ficou até 2007. Depois de algumas temporadas na Espanha e na Alemanha retornou ao Osijek.

Seleção 
Faz parte da seleção croata, e estreou em 2002 contra a Hungria. Babić fez parte também do time da Eurocopa de 2004, mas não teve oportunidade de jogar. Apesar disso, na Copa do Mundo de 2006, atuou em todos os jogos da Croácia..

Naturais de Osijek
Futebolistas da Croácia
Futebolistas do Bayer 04 Leverkusen
Futebolistas do Real Betis Balompié
Futebolistas do Hertha BSC
Futebolistas do Real Zaragoza
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006